Юрий Дмитриевич Поройков (23 февраля 1935 год, рп Баймак Баймакского района БАССР, ныне г. Баймак — 24 января 2022 года, Москва) — советский и российский журналист, писатель и поэт, автор многих рассказов, повестей, романов и поэтических сборников. Первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС. Лауреат Бунинской премии. Кандидат философских наук (1980). Заслуженный работник культуры РСФСР (1985) и Республики Башкортостан (1995). Депутат Верховного Совета БАССР 7-го созыва.

Биография 
Окончил Башкирский государственный педагогический институт имени К. А. Тимирязева. Работал учителем сельской школы, в 1963-78 годах — комсомольский работник, с 1972 года по 1979 — главный редактор журнала «Молодой коммунист», в 1980-91 годах — заместитель главного редактора «Литературной газеты». В 1990-е годы занимал должность первого заместителя генерального директора ТАСС.

Кандидат философских наук (1980). Заслуженный работник культуры РСФСР (1985) и Республики Башкортостан (1995). Депутат Верховного Совета БАССР 7-го созыва.

Композитор Сергей Зубковский написал две песни на стихи Юрия Поройкова: «Когда-нибудь» и «Я тебя не забыл».

В 1986 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с песнями на стихи Юрия Поройкова, написанные ленинградскими композиторами Евгением Ростовским и Александром Третьяковым.

Скончался в Москве 24 января 2022 года.

Дискография 
 1986 — «Заповедная страна» («Песни на стихи Юрия Поройкова») — винил

Избранные песни 
 «Берега» (музыка Александра Третьякова), исполняет Павел Смеян
 «Воспоминание» (музыка Евгения Ростовского), исполняет Михаил Боярский
 «Заповедная страна» (музыка Александра Третьякова), исполняет Екатерина Семёнова
 «Когда-нибудь» (музыка Сергея Зубковского), исполняют Лариса Ульянова; Руслан Шуралёв
 «Когда-нибудь» (музыка Евгения Ростовского), исполняет Павел Смеян
 «Нагадали» (музыка Александра Третьякова), исполняет Ольга Зарубина
 «Остановись!» (музыка Александра Третьякова), исполняет Алексей Глызин
 «Моя планета» (музыка Евгения Ростовского), исполняет Лариса Долина
 «Помолчим» (музыка Александра Третьякова), исполняет Эдита Пьеха
 «Я тебя не забыл» (музыка Сергея Зубковского), исполняет Игорь Лебедев

Награды 
 Орден «Знак Почёта».
 Заслуженный работник культуры РСФСР (5 июня 1985 года) — за заслуги в области советской печати и многолетнюю плодотворную работу.
 Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан (1995).
 Благодарность Президента Российской Федерации (25 июля 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году.

Примечания

Ссылки 
 
 / Юрий Поройков на сайте www.biografija.ru
 / Песни на стихи Ю. Поройкова на сайте rockdisco.narod.ru
 / книга «Ничего или все!» (2016,Germany) на сайте http://www.poroykov.com 
 

Выпускники вузов Башкортостана
Журналисты «Литературной газеты»
Главные редакторы СССР
Русские поэты
Поэты по алфавиту
Поэты СССР
Поэты России
Поэты-песенники России
Поэты-песенники СССР
Писатели по алфавиту
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва
Члены КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС